Peter Abrahams peut désigner :
 Peter Abrahams (1919-2017), romancier sud-africain de langue anglaise ;
 Peter Abrahams (1947-), romancier américain.